Пуиг (испанское произношение) или Пуч (каталанское произношение, ) — каталанская фамилия. Известные носители:

 Кардона Пуиг, Феликс (1903—1982) — венесуэльский путешественник и исследователь.
 Пуиг, Мануэль (1932—1990) — аргентинский писатель.
 Пуиг, Моника (род.1993) — пуэрто-риканская теннисистка.
 Санчес Пуиг, Мария — доктор филологических наук.
 Пуиг, Хоакин (род. 1959) — испанский политик.
 Пуиг, Хосе (1921—2001) — испанский футболист.
 Пуиг, Ясиль (род. 1990) — кубинский бейсболист.
 Пуч Антик, Сальвадор (1948—1974) — испанский (каталонец) анархист и антифашист, член Иберийского движения освобождения.
 Пуч, Жозеп (1867—1956) — каталонский архитектор, историк искусств и политик.
 Пуч Адам, Педро (1900—1960) — испанский математик и инженер.
 Пуч Пулидо, Педро (род. 1932) — испанский шахматист.
 Пуч, Рики (род. 1999) — испанский футболист.
 Пуч, Робледо (род. 1952) — аргентинский серийный убийца.